Western United Football Club ist ein australisches Fußball-Franchise, das im Westen Melbournes beheimatet ist und sich selbst als Vertreter des westlichen Teils des Bundesstaats Victoria versteht. Das Franchise wurde zur Saison 2019/20 als elfter Klub in die A-League aufgenommen.

Western United trägt die Heimspiele in diversen Stadien von Melbourne und auch in Provinzstädten wie Geelong und Ballarat aus.

Geschichte 
Ein Konsortium unter dem Titel Western Melbourne Group war im August 2018 einer von acht Bewerbern um einen Startplatz in der A-League, der höchsten australischen Spielklasse. Im Dezember 2018 erhielt die Bewerbung  den Zuschlag zur Saison 2019/20 der A-League beizutreten. Im Rahmen einer Onlineabstimmung der Zeitung Herald Sun wurde im Februar 2019 der Name Western United FC festgelegt, andere zur Wahl stehende Möglichkeiten waren Western Melbourne Athletic, Westside Pride und Western Melbourne Warriors. Als Vereinsfarben wurden zugleich grün und schwarz festgelegt.

Weblinks 
 Offizielle Website des Klubs (englisch)

Einzelnachweise 

Australischer Fußballverein
Sport (Victoria, Australien)
Organisation (Victoria, Australien)